Cet article présente la rivalité entre le Wydad Athletic Club et l'Association Sportive des FAR, appelé le « classico marocain ».

Cette rivalité oppose le Wydad Athletic Club et l'Association Sportive des FAR. Une rivalité géographique  car ces deux clubs sont issues des deux plus grandes villes du Maroc soit Casablanca, et Rabat, la capitale du royaume.

Liste des rencontres

Championnat du Maroc

Coupe du Maroc

Coupe Mohammed V

Statistiques

Palmarès

Sources

Références

Notes 

Rivalités dans le football au Maroc
Wydad Athletic Club
Association sportive des Forces armées royales